Arppe steht für:
 Adolf Edvard Arppe (1818–1894), finnischer Chemiker und Politiker
 August Arppe (1854–1925), finnischer Schauspieler
 Holger Arppe (* 1973), deutscher Politiker (AfD)
 Nils Ludvig Arppe (1803–1861), finnischer Industrieller

Siehe auch:
 Arpe